Джо́нни Ке́лли: Келли, Джонни (бегун, 1907) (1907—2004) — американский бегун на длинные дистанции, дважды участвовавший в Летних Олимпийских играх.
 Келли, Джонни (бегун) (1930—2011) — американский бегун, победитель Бостонского марафона и марафона на Панамериканских играх.
 Келли, Джонни (музыкант) (род. 1968) — американский музыкант.

См. также 
 Келли, Джон